Forbes-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Forbes-Gletscher (Grahamland) an der Westküste des Grahamlands, Antarktische Halbinsel
 Forbes-Gletscher (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land, Ostantarktika